Okręty US Navy o nazwie USS  "Croatan":
 Pierwszy  był lotniskowcem eskortowym. Wypożyczony Wielkiej Brytanii. Operował pod nazwą HMS "Fencer" w latach 1943-46.
 Drugi  był lotniskowcem eskortowym. W służbie US Navy w latach 1943-46.

Croatan